Файбисо́вич — еврейская фамилия.

 Файбисович, Вадим Зельманович (род. 1944) — советский и российский шахматист и тренер.
 Файбисович, Семён Натанович (род. 1949) — российский художник.

См. также 
 Файбусович